Нова-Махала — название населённых пунктов в Болгарии:

 Нова-Махала — село в Пазарджикской области.
 Нова-Махала — село в Старозагорской области.